Office poate fi

Office Depot
Emirates Office  Tower
Box-office
Corporate Office Solutions, companie importatoare de mobilier de birou din România
Open Office

Microsoft Office 
Microsoft Office
Microsoft Office  2003
Microsoft Office  XP
Microsoft Office  2007
Microsoft Office  2000
Microsoft Office Communicator
Microsoft Office  97
Microsoft Office  95
Microsoft Office 2008 for Mac
Microsoft Office 2004 for Mac
Microsoft Office 98 Macintosh Edition
Office 2007 Acasă și pentru Școală